Srna má více významů:
 srnec obecný –  samice hojně rozšířeného sudokopytníka z čeledi jelenovití

Příjmení
 Adéla Srnová (1869–1935) – česká tanečnice a sólistkou Národního divadla v letech 1885–1900
 Darijo Srna (* 1982) – chorvatský fotbalista
 František Srna (1932-1973) - slovenský motocyklový závodník
 Jiří Srna (* 1957) - český lékař a malíř
 Petr Srna (* 1989) – český herec a moderátor
 Zdeněk Srna (1929–2005) – český divadelní vědec a kritik

Související články 
 Srnka (rozcestník)
 Srní

Rozcestníky - příjmení